Dutka ist der Familienname folgender Personen:

 Czesław Paweł Dutka (1936–2020), polnischer Philologe
 Edgar Dutka (* 1941), tschechischer Autor
 Rafał Dutka (* 1985), polnischer Eishockeyspieler